De klasse 80 cc was de lichtste klasse in de motorsport wegrace tussen 1984 en 1989. Het was de opvolger van de 50 cc. Na het seizoen 1989 werd deze klasse van het programma afgevoerd.

Wereldkampioenen GP 80 cc

80 cc
Wereldkampioenschap wegrace